Warbeck ist der Familienname folgender Personen:

 David Warbeck (1941–1997), neuseeländischer Schauspieler und Model
 Perkin Warbeck (1474–1499), Forderer des englischen Throns während der Regierungszeit von Heinrich VII.
 Stefan Warbeck (* 1966), deutscher Journalist
 Stephen Warbeck (* 1953), britischer Komponist und Arrangeur
 Veit Warbeck (1490–1534), deutscher Übersetzer des Romans Die schöne Magelone
Siehe auch:
 Bischofsburg Warbeck